Берестова́я () — река в Харьковской области Украины. Длина — 99 км, площадь водосборного бассейна — 1810 км².

Исток находится в селе Раздольное Змиевского района. Река протекает через город Красноград, пгт Зачепиловка и впадает в реку Орель недалеко от Зачепиловки на границе с Днепропетровской областью.

Берестовая пересекает территорию пяти районов Харьковской области: Змиевской, Нововодолажский, Кегичевский, Красноградский и Зачепиловский.

Притоки 
Крупнейшими притоками Берестовой являются реки: Берестовенька (правый приток), Потичок и Вшивая (левые притоки).

Примечания 

Бассейн Орели
Реки Харьковской области